Simonds ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Simonds (1895–1989), US-amerikanischer Pianist und Pädagoge
 Charles Simonds (* 1945), US-amerikanischer Bildhauer
 Gavin Simonds, 1. Viscount Simonds (1881–1971), britischer Politiker und Jurist
 George S. Simonds (1874–1938), US-amerikanischer Armeeoffizier
 Guy Simonds (1903–1974), kanadischer Armeeoffizier
 Robert Simonds (* 1964), US-amerikanischer Filmproduzent
 Walter M. Simonds (1911–1992), Szenenbildner und Artdirector
 Wendy Simonds (* 1962), US-amerikanische Soziologin
 William E. Simonds (1842–1903), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Simond
 Simons
 Simmonds
 Symonds